Klinggräff kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Julius Meyer von Klinggräff
 Hugo Erich Meyer von Klinggräff

Robotskapade auktorsförkortningar